Cierpiński ([]; im deutschsprachigen Raum meist Cierpinski) ist ein polnischer Familienname und Name folgender Personen:
Falk Cierpinski (* 1978), deutscher Triathlet und Leichtathlet
Waldemar Cierpinski (* 1950), deutscher Marathonläufer und Olympiasieger

Siehe auch:
Sierpinski